Кофа́нов — хутор в Труновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Кафанов,
 Кафанова.

География 
Расстояние до краевого центра: 35 км.

Расстояние до районного центра: 11 км.

История 
Хутор возник на месте поселения казаков из станицы Донской.

В 1902 году по инициативе донского волостного старшины И. А. Борисенко был построен водопровод протяжённостью 17,7 км с забором родниковой воды из Кофановского источника в районе хутора Кофанов.

Начиная с первой половины 1920-х годов хутор в административном отношении входил в состав Донского сельсовета Московского района Ставропольского округа.

Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, хутор состоял из 53 дворов, в которых проживало 362 человека (167 мужчин и 195 женщин). Партийных организаций, школ, библиотек и промышленных предприятий в нём не было. На базар местные жители ездили в село Донское (центр одноимённого сельсовета).

По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в хуторе числилось 26 хозяйств и 175 жителей (78 мужчин и 97 женщин), из которых все — русские.

В соответствии со списками населённых пунктов Труновского района на 1939, 1953 и 1959 годы, Кофанов значился в составе территории Ключевского сельсовета. 25 июня 1959 года решением Ставропольского крайисполкома Труновский и Ключевский сельсоветы были объединены в Труновский сельсовет.

В ходе реформы местного самоуправления в Ставропольском крае было образовано муниципальное образование Труновский сельсовет, в состав которого вошли населённые пункты Труновское (центр), Ключевское и Кофанов. С 16 марта 2020 года Труновский муниципальный район и все входившие в его состав муниципальные образования были упразднены с преобразованием в муниципальный округ.

Население 

По данным переписи 2002 года, 58 % населения — русские, 34 % — чеченцы.

Инфраструктура 
В декабре 2012 в хутор провели газ.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Труновского района